Rudolf Kučera ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Kučera (Fußballspieler) (* 1940), tschechoslowakischer Fußballspieler
 Rudolf Kučera (Politikwissenschaftler) (1947–2019), tschechischer Politikwissenschaftler